Parti de la liberté du peuple peut désigner :
 Népal : Parti de la liberté du peuple
 Russie :
 Parti de la liberté du peuple « Pour une Russie sans arbitraire ni corruption », 2010-2012 ;
 , depuis 2012.